ADIZ bezeichnet:
 Allgemeine Deutsche Imkerzeitung, Fachzeitschrift für Imkerei
 Air Defense Identification Zone, Luftraumüberwachungszone

Adiz